Dornstrauch steht für

 Dornbusch, siehe Dornengewächs, Dornstrauchsavanne und Dornsteppe

Dornstrauch ist der Name folgender Personen:

 Rudolf Dornstrauch (Rudolph Dornstrauch; vor 1673–nach 1685), deutscher Münzmeister